Васи́лий Бы́ков:
 Быков, Василий Александрович (1941—2016) — советский и российский педагог.
 Быков, Василий (Василь) Владимирович (1924—2003) — советский и белорусский писатель, общественный деятель.
 
 Быков, Василий Петрович (1868—1938?) — крестьянин, эсер, член Всероссийского учредительного собрания.
 Быков, Василий Сергеевич (род. 1983) — российский футболист.

См. также 
 «Василий Быков» — патрульный корабль проекта 22160 в составе ЧФ ВМФ России.